В авиации — приводная радиостанция. Этим термином могут обозначаться также системы захода на посадку по одной или двум приводным радиостанциям.
 В СУБД MySQL — один из поддерживаемых ей движков, Network Database.